RPSL peut être un sigle signifiant :
 Routing Policy Specification Language, un protocole de routage en informatique ;
 Royal Philatelic Society London, une association philatélique britannique ;

ou l'abréviation de :
 représentation proportionnelle à scrutin de liste, un système de vote.